Gebäude mit der Bezeichnung Pavillon der Hoffnung gibt es
in Hannover, Expo 2000#Kinder- und Jugendprojekte
in Leipzig, Alte Messe Leipzig#Religion